Доне́цька ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь українського міста Донецьк.



Донецька область 
 Донецька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Макіївка.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Авдіївка.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Лиман.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Костянтинівка.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Новогродівка.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Гірник.
 Донецька вулиця — вулиця в смт. Оленівка, Кальміуський район.

Інші області 
 Донецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 В місті Луганськ:
 3-я Донецька вулиця
 4-та Донецька вулиця
 Донецька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Сєвєродонецьк.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.

Донецька вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Москва.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Донецька вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.

Вулиці